«Март» — название нескольких картин:
 «Март» — картина Исаака Левитана, написанная в 1895 году.
 «Март» — картина Игоря Грабаря, написанная в 1939 году.